En Pologne, Jeziorko peut faire référence à :

 dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Jeziorko, un village

 dans la voïvodie de Łódź
 Jeziorko, un village du powiat de Łowicz
 Jeziorko, un village du powiat de Łódź-est
 Jeziorko, un village du powiat de Pabianice
 Jeziorko, un village du powiat de Wieluń
 Jeziorko, un village du powiat de Zduńska Wola

 dans la voïvodie de Podlachie
 Jeziorko, un village

 dans la voïvodie de Poméranie occidentale
 Jeziorko, un village

 dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Jeziorko, un village

 dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Jeziorko, un village du powiat de Braniewo
 Jeziorko, un village du powiat de Giżycko